Американи́змы — это лексические, фонетические и грамматические особенности английского языка в США, представляющие собой сравнительно немногочисленные отклонения от британской литературной нормы. 

К ним относятся слова, возникшие в Соединённых Штатах Америки и не получившие распространения в Англии: названия растений и животных североамериканского континента, различных явлений, связанных с государственным и политическим строем США, с бытом американцев. Также американизмами можно назвать слова в русском языке, позаимствованные из американского диалекта в связи с широким распространением американских фильмов, песен и западных движений.

Слова, распространенные в американском, но не британском английском, могут быть архаичны (fall — осень, вместо autumn). Часто это слова, образованные соединением двух слов в одно (deadbeat, brainstorm, fixer-upper). Кроме того, существуют слова, имеющие разные значения в американском английском и британском английском:

block:
 амер. квартал
 брит. здание

pavement:
 амер. мостовая
 брит. тротуар

Есть масса вариантов, когда русское выражение можно по-разному перевести на английский с учётом различий американского и британского диалектов:

аптека:
 амер. drugstore
 брит. chemist’s shop

бензин:
 амер. gasoline, gas
 брит. petrol

Упрощение словосочетаний:
 «want to» до «wanna», в значении «Что ты хочешь (или будешь)»:
 I wanna drink. = I want to drink.

 «going to» до «gonna» в значении «Что ты собираешься делать»:
 I am gonna do that right now. = I am going to do that right now.

 «got to» до «gotta» в значении «Что ты должен (обязан) сделать»:
 I gotta go now. = I have to go now.
 Gotta ciggie? = Have you got a cigarette?

Кроме того, написание некоторых буквосочетаний в словах упрощается до подобия звукового аналога:
 What R U doing? = What are you doing?
 Y r u checkin dis? = Why are you checking this?

Литература

Ссылки 

Фразы США
Английский язык